Hvozdnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hvozdnice (okres Hradec Králové)
 Hvozdnice (okres Praha-západ)